В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Boston 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Кріс Еверт-Ллойд здобула титул, у фіналі перемігши Міму Яушовец 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт-Ллойд (переможниця)
 Гана Мандлікова (чвертьфінал)
 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Відсутня

 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Сільвія Ганіка (півфінал)
 Біллі Джин Кінг (1-ше коло)
 Кеті Джордан (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1981